Die elfte Mille Miglia fand am 3. und 4. April 1937 statt und führte über 1.623 km von Brescia nach Rom und wieder zurück nach Brescia.

Das Rennen

Die Route 

Brescia – Cremona – Piacenza – Parma – Reggio nell’Emilia – Modena – Bologna – Raticosapass – Futapass – Florenz – Siena – Radicofani – Viterbo – Rom – Terni – Sommapass – Spoleto – Perugia – Gubbio – Castelraimondo – Tolentino – Macerata – Porto Recanati – Ancona – Pesaro – Rimini – Forlì – Bologna – Ferrara – Rovigo – Padua – Treviso – Venedig – Vicenza – Verona – Brescia

Teams, Fahrzeuge und Fahrer 

Trotz der Isolation Italiens seitens vieler europäischer Staaten nach dem Abessinienkrieg von 1935 und 1936 stieg die Teilnehmerzahl bei der Mille Miglia wieder über die 100er-Marke. Benito Mussolini wollte dem Rennen wieder internationale Starter bescheren; daher boten die Veranstalter Werksteams hohe Startgelder, wenn sie Fahrzeuge fürs Rennen meldeten. Nur zwei französische Hersteller folgten diesem Angebot. Delahaye meldete über die Ecurie Bleue zwei 135CS, die von Laury Schell/René Carrière sowie René Dreyfus und Pietro Ghersi gefahren wurden. Das zweite französische Team, das Fahrzeuge nach Italien brachte, war Talbot. Für die Mannschaften Guido Cattaneo/René Le Bègue und Gianfranco Comotti/Archimede Rosa wurden zwei T150C vorbereitet. Die enge Verbundenheit von Mussolini mit dem Rennen zeigte sich unter anderem dadurch, dass neben seinem Fahrer Ercole Boratto auch sein Sohn Vittorio fuhr.

Der Rennverlauf 

Favoriten für den Gesamtsieg waren jedoch wie in den vergangenen Jahren die von der Scuderia Ferrari eingesetzten Alfa Romeo. Als letzter ging Carlo Maria Pintacuda ins Rennen, der bis zum Zwischenstopp in Bologna alle bisher erzielten Geschwindigkeitsrekorde brach. Als einziger konnte René Dreyfus im Delahaye die Zeiten von Pintacuda annähernd erreichen. Auch bei der Wende in Rom lag der Italiener in Führung und brach mit seinem Gesamtsieg den Mythos, dass der führende in Rom niemals das Rennen gewinnen könne. Nach dem Ausfall von Dreyfus konnte auch eine defekte Lichtanlage den Alfa-Romeo-Piloten nicht stoppen. Die letzten Kilometer fuhr er ohne Scheinwerferlicht hinter seinem Teamkollegen Giuseppe Farina zu seinem zweiten Mille-Miglia-Gesamtsieg durchs Ziel.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 121
 Gestartet: 121
 Gewertet: 65
 Rennklassen: 8
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: warm und trocken
 Streckenlänge: 1623,000 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 14:17:32,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: 1
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 1623,000 km
 Siegerschnitt: 114,720 km/h
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: 1. Lauf zur Italienischen Sportwagen-Meisterschaft 1937

Literatur 
 Hans-Jörg Götzl: Mille Miglia Motorbuchverlag 2006.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Rennergebnisse

Einzelnachweise 

1937
Rennen der Italienischen Sportwagen-Meisterschaft 1937